Доппельмайер — фамилия немецкого происхождения:

 Доппельмайер, Гавриил Гаврилович (1790—1865) — управляющий Рижской конторой Государственного коммерческого банка; действительный статский советник. 
 Доппельмайер, Григорий Гаврилович (1789 — ?) — русский государственный деятель.
 Доппельмайер, Иоганн (1671—1750) — немецкий математик, астроном и картограф.
 Доппельмайер, Порфирий Гаврилович (1865 — после 1917) — член III Государственной думы от Витебской губернии

Топонимы:
 Доппельмайер  — кратер на видимой стороне Луны.